Tenisowe rozgrywki o Puchar Davisa w roku 2009 to 98. edycja najważniejszego turnieju między reprezentacjami narodowymi w męskim tenisie ziemnym. Mecze pierwszej rundy miały miejsce w dniach 6 marca - 8 marca.

Grupa światowa

Drabinka 

 ^ – Gospodarz

Polacy w Pucharze Davisa 2009

2 Runda

2 Runda barażowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rozgrywek

2009 w tenisie ziemnym
2009